Le tournoi de tennis de Guildford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute du 15 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Joyce Barclay.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Helen Gourlay.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Guildford
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Guildford
Tennis en Angleterre en 1972
Tennis en mai 1972